Кубок фінської ліги 2010 — 14-й розіграш Кубка фінської ліги. Змагання складається з двох етапів. Спочатку команди розділені на дві групи, потім вісім кращих команд проходять у плей-оф. Переможцем вперше стала Гонка.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 22 січня до 27 березня 2010 року.

Група А 

|}
Результати

Група B 

|}
Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|31 березня 2010

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|7 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок фінської ліги на soccerway 

2010
2010 у футболі